Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1956 bestod av 10 lag, och KuPS från Kuopio vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1956 i Finland
Fotbollssäsongen 1956
1956